Big Day in a Small Town — второй студийный альбом американской кантри-певицы Брэнди Кларк, изданный 10 июня 2016 года на лейбле Warner Bros. Диск дебютировал на позиции № 82 в американском хит-параде Billboard 200 с дебютным тиражом 8100 копий, а также стал № 3 в кантри-чарте Top Country Albums и № 5 в фолк-чарте США («US Folk Albums»). К июлю 2016 года тираж составил 13000 копий в США.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, AllMusic, The Boston Globe, Rolling Stone, Spin, Uncut.

Списки изданий

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Jason Isbell official website

Кантри-альбомы
Альбомы США